Grenzhausen steht für:

 Grenzhausen, Ortsteil der Stadt Höhr-Grenzhausen in Rheinland-Pfalz
 Grenzhausen, Ortsteil der Stadt Grevesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern
 Grenzhausen (Wartheland), von 1943 bis 1945 der Name der Stadt Słupca in der Woiwodschaft Großpolen in Polen
Siehe auch
 Grenzhäuserhof, Wohnplatz der Gemeinde Treis-Karden in Rheinland-Pfalz